Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 St Stephen (Hertfordshire) – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)

Miejscowości w USA:
 St. Stephen – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 St. Stephen – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Berkeley

Miejscowość w Kanadzie:
 St. Stephen – miejscowość w prowincji Nowy Brunszwik, w hrabstwie Charlotte

Zobacz też:
 St. Stefan
 św. Stefan